Willebrord Snel van Royen, beter bekend als Willebrord Snellius - Nederlandse wis- en natuurkundige, naamgever van onderstaande hydrografisch opnemingsvaartuigen:

 Hr.Ms. Willebrord Snellius (1929) 
 Hr.Ms. Snellius (1952) 
 Zr.Ms. Snellius (2003)